Eutheria (din greacă εὐ (eu) - „adevărat”, „autentic” și θηρίον  (thēríon) - „fiară”, prin urmare „fiare adevărate”) este unul din cele două clade extante de mamifere, membrii căruia au apărut în Cretacicul timpuriu sau Jurasicul târziu. Cealaltă cladă este Metatheria, care include marsupialele. Cu excepția speciei Didelphis virginiana, care este un metatherian, toate mamiferele indigene din Europa, Africa, Asia și America de Nord de la nord de Mexic – sunt euteriane.

Cea mai veche specie euteriană cunoscută este Juramaia sinensis, care datează de acum 160 de milioane de ani, din Jurasic, pe teritoriul Chinei actuale.

Numele "Eutheria" a fost introdus de Thomas Henry Huxley în 1880, menit să cuprindă un grup de animale mai larg definit decât Placentalia.

Referințe

Legături externe